L'expression sens de la vie désigne l'interrogation profonde sur l'origine, la nature, la finalité de la vie et l'existence en général.

Œuvres 
 Monty Python : Le Sens de la vie (1983), film britannique réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones
 Le Sens de la vie : Réincarnation et Liberté (1992), livre du  Dalaï Lama 
 Le Sens de la vie (2008), bande dessinée de la série Titeuf écrite et dessinée par Zep.
 Le Sens de la vie pour 9.99$ (2008), film d'animation israélien et australien réalisé par Tatia Rosenthal  
 Le Sens de la vie (2012), chanson de la chanteuse israélienne Tal.